Wolrad ist der Name folgender Personen:

 Wolrad zu Schaumburg-Lippe (1887–1962), Oberhaupt des Hauses zu Schaumburg-Lippe